Bee Gum Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bee Gum Lake (Florida), im DeSoto County
 Bee Gum Lake (Georgia), im Charlton County